AML eller Aml kan syfta på: 

 AML – en lag som är antagen av Sveriges riksdag 1977, se Arbetsmiljölagen
 AML – den vanligaste formen av leukemi hos vuxna, se Akut myeloisk leukemi
 AML – automatiserade system som skall upptäcka och förhindra penningtvätt, se Anti Money Laundering
 AML 701 – världens första militära laseravståndsmätare, se Laseravståndsmätare
 AML - en biltillverkare, Aston Martin Lagonda

Personer
 Aml Ameen (1985–), en brittisk skådespelare